La ASUN Conference è una delle 32 conference di pallavolo femminile affiliate alla NCAA Division I, la squadra vincitrice accede di diritto al torneo NCAA.

Storia 
La ASUN Conference inizia a sponsorizzare la pallavolo femminile nel 1991, quando con la denominazione Trans America Athletic Conference assorbe al proprio interno la New South Women's Athletic Conference, nei confronti della quale si pone in continuità storica. Nel 2001 la conference viene rinominata Atlantic Sun Conference, assumendo la denominazione attuale, in seguito a un rebrand, nel 2016.

Membri

Ex membri

Arene

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni